L'impresa familiare Heinz Kettler GmbH & Co. KG produttrice di mobili per il tempo libero, articoli sportivi, biciclette e articoli per bambini.

Struttura societaria 

Nel gruppo vi sono i marchi „Royal Garden“, „MWH“, „Herlag“ e „sonntex“. Producono mobili da giardino e per interno.

La società ha sede a Ense - Parsit in Nordrhein-Westfalen. Vi è anche una parte della produzione. Nella vicina città di Werl vi sono quattro stabilimenti. Lo stabilimento „Mersch“ è il più grande del gruppo e fa anche da magazzino per la logistica. Qui si trovano anche i laboratori per la ricerca e sviluppo, progettazione, prototipi, officina e attrezzature. NelIa vicinanza vi ha sede la WKW, sempre parte del gruppo. Lo stabilimento di Werl-Sönnern I e II con sede in Hammer Straße produce tavoli da tennistavolo.

Presso Kamen vi è una grossa produzione di prodotti „Kettler“ presso due siti produttivi. Il gruppo è presente in USA, Canada, Australia, Francia e altri.

Kettler ha quattro magazzini per la vendita di prodotti di seconda scelta: a Wunstorf, Lauenförde, Werl e Kamen.

La MWH Metallwerke Helmstadt è situata a Sinsheim in Baden-Württemberg. La MWH Metallwerk Helmstadt GmbH è stata dichiarata insolvente nell'autunno 2010 e fallita nel gennaio 2011. La società è stata acquisita dalla cinese Yotrio di Linhai. Dal 2012 produce modelli Yotrio a marchio Royal Garden e MWH-Das Original Gartenmöbel per il mercato europeo.

Storia 
L'azienda fu fondata nel 1949 da Heinz Kettler a Parsit (oggi quartiere di Ense).
Kettler muore nel gennaio 2005 all'età di 77 anni. La società venne ereditata dalla figlia, la biologa Karin Kettler. Il 3 giugno 2015 la società viene citata dal tribunale di Arnsberg per insolvenza, da parte di un investitore.

Dopo una fase di amministrazione controllata, la società ritorna in mano a Karin Kettler. La stessa muore il 3 marzo 2017 all'età di 57 anni per incidente automobilistico, dopo una settimana di agonia.

Nel luglio 2018 la società entra in isolvenza. Il 1º ottobre 2018 viene eletto curatore Horst Piepenburg.

Alla fine del 2018 la holding Lafayette Mittelstand Capital acquisice la società. a luglio 2019 le due società controllate Kettler Freizeit GmbH e Kettler Plastics GmbH entrano in amministrazione controllata.

L'11 ottobre 2019 le due società vengono chiuse e la produzione cessata a gennaio 2020. Continua ad esistere una società controllata dalla Kettler Holding GmbH. La divisioni mobili da giardino Kettler Home & Garden GmbH. La società svizzera Trisport ha acquisito i diritti del marchio per la divisione sportiva.

Prodotti 
La Kettler-Alu-Rad fu introdotta verso la fine degli anni '70 come bicicletta a telaio in alluminio. Altri prodotti noti furono monopattini, Bobby-Car, tricili. Notafu anche la Kettcar, automobile a pedali.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Aziende di attrezzature sportive